Нуньо-Гомес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Сан-Висенте. Занимает площадь 17 км². Население — 178 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 78 км.

Покровителями города считаются святой Роке и Нуэстра Сеньора де ла Асунсион.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo 
 Nuño Gómez 

Муниципалитеты Толедо